5 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty II Korpusu Polskiego; rozformowana wiosną 1918.
 5 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty w składzie Wojska Polskiego na Wschodzie, podporządkowana Armii Polskiej we Francji później w składzie Wojska Polskiego rozbita przez Armię Czerwoną 1920 (późniejsza 30 Poleska Dywizja Piechoty)